Села:
 Літовище — Львівська область, Золочівський район
 Літовище — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Див. також 
 Аеродром
 Летовище